Пирог пророка (пирог пророков, профетенкухен , также кочковый пирог, хуккелькухен ) — немецкий листовой пирог бисквитного вкуса, специалитет тюрингенской кухни.

Представляет собой пирог из одного тонкого рыхлого слоя теста на сливочном масле и яйцах с добавлением рома. Во время выпекания пирог поднимается неровно, «кочками». Затем его смазывают растопленным маслом и сахарной пудрой. В зависимости от происхождения пирог пророка может быть хрустящим, как печенье, или более мягким, как бисквитное тесто. При подаче пирог нарезают на прямоугольные порции.

Пирог известен с XVIII века, упоминается немецким филологом Иоганном Кристофом Аделунгом с пояснением, что «… в некоторых областях, например, в Майсене и Тюрингии, есть вид больших, очень тонких и твёрдых печёных пирогов из муки, молока, яиц и масла, поверхность которых обычно вздута. Причина названия неизвестна».

Примечания

Ссылки 
 Рецепт 

Немецкие пироги
Тюрингенская кухня